Niveus est le nominatif masculin singulier) d'un adjectif latin signifiant « neigeux, de neige, blanc comme la neige ».

En taxonomie, le mot niveus est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Épithète spécifique